Скорпионы может означать:

 Скорпионы — отряд членистоногих из класса паукообразных.
 Скорпионы — сербское паравоенное подразделение добровольцев, участвовавших в гражданской войне в Югославии.
 Scorpions — немецкая рок-группа.
 The Scorpions — первоначальное название группы Status Quo.

См. также 
 Скорпион (значения)